Caswell est un patronyme, prénom et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1799-1877), enseignant américain
 (né en 1952), compositeur et auteur australien
 (1828-1849), travailleuse canadienne, morte suivant un avortement
, chanteur et compositeur country américain

 (né en 1949), homme politique américain du Michigan
 (1807-1896), pionnier américain
, joueur de rugby gallois
 (1854-1913), ecclésiastique guyanien
Gay Caswell (née en 1948), femme politique provinciale canadienne
 (1901-1988), éducateur américain
 (c. 1654-1712), mathématicien anglais
 (1827-1919), homme politique américain
Luke Caswell (né en 1979), rappeur américain
 (1826-1885), homme politique américain du Wisconsin
 (1729-1789), gouverneur américain de Caroline du Nord
 (1946-2006), scénariste australien
 (1828-1898), ingénieur minier et homme politique californien
 (1854-1913), ecclésiastique guyanien

Prénom
 (1912-1988), juriste américain
 (1916-1988), géologue et entrepreneur américain

Toponyme

Caswell, ville du comté d'Aroostook dans le Maine
Caswell, ville du comté de Forest dans le Wisconsin
Caswell, communauté du comté de Baldwin en Alabama
Comté de Caswell, comté de la Caroline du Nord
, parc d'État de la Californie

Caswell, hameau du pays de Galles
, baie de la péninsule de Gower
, hameau abandonné du Northamptonshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme